Бастіон — укріплення, одна з головних бойових споруд у фортецях 16—18 ст.

Споруди 
 Бастіони Севастополя — вісім бастіонів в Севастополі споруджені в ході Кримської війни (1853–1856).
 «Третій бастіон» — пам'ятник «Третій бастіон Троїцької фортеці» міста Таганрог.
 Hesco bastion — різновид польових фортифікаційних споруд

Військова техніка 
 9М116 «Бастіон» — модифікація ПТРК Кастет для танків Т-55АМ.
 К300П «Бастіон» — російський береговий ракетний комплекс.
 Бастіон-01 — українська реактивна система залпового вогню на базі автомобіля КрАЗ-6322РА і бойової частини БМ-21 «Град» виробництва Шепетівського ремонтного заводу.
 Бастіон-03 — українська реактивна система залпового вогню на базі автомобіля КрАЗ-6322РА і бойової частини 9К57 «Ураган» виробництва Шепетівського ремонтного заводу.
 ACMAT Bastion — французький бронетранспортер.

Спорт 
 «Бастіон» — професійний футбольний клуб з міста Чорноморська.
 «Бастіон-2» — аматорський футбольний клуб з міста Чорноморська.
 «Бастіон» — український регбійний клуб з Кременчука.

Топоніми 
 Бастіон — пік у хребті Вінд-Рівер, в Скелястих горах (штат Вайомінг, США)

Інше 
 Бастіон — одеський рок-гурт радянських часів
 ТВ-27 «Бастіон» — 27-й (Любачівський) тактичний відтинок 6-ї військової округи «Сян», групи УПА-Захід.
 Рогатий бастіон — білоруський радянський художній фільм 1964 року.
 Bastion — відеогра в жанрі action/RPG 2011 року.

Див. також 
 Бастьєн